Lindeborg ist der Familienname der folgenden Personen:

 Britt Lindeborg (1928–1998), schwedische Liedtexterin
 Susanna Lindeborg (* 1952), schwedische Fusion- und Jazzmusikerin